Lichenostella är ett släkte av svampar. Lichenostella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenostella